Сабаляуска́йте () — литовская женская фамилия (девичья форма). Вариант фамилии для замужней женщины Сабаляускене (). Образована от фамилии Сабаляускас.

Известные носители:
 Сабаляускайте, Геновайте (1923—2020) — советская литовская балерина, балетмейстер, хореограф, балетный педагог.
 Сабаляускайте, Кристина (род. 1974) — литовская писательница, историк искусства.